Парашка, або Параска — гора в Українських Карпатах, найвища вершина однойменного хребта (Парашка) в Сколівських Бескидах
 Парашка — раніше ліс поблизу Шкла.

Примітки